Termenul „Petra” se poate referi la:

Nume de familie sau de botez 
Nume de botez feminin care provine de la Petru, cu ziua onomastică la 29 iunie
Petra Schürmann
Petra Doandes
Petra Morzé
Carmen Petra Basacopol
Petra Schmidt-Schaller
Nicolae Petra
Denumiri geografice
Petra (oraș antic) în Iordania
Petra, Mehedinți, localitate în România
Petra (Mallorca), localitate în Spania
Petra (Lesbos), localitate în Grecia
Petra (Macedonia),

Vezi și
Listă de zile onomastice
Petrarca
Petru